

Astronomia
 3419 Guth – asteroide della fascia principale

Persone
 Alan Guth – fisico e cosmologo statunitense
 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský – dirigente sportivo cecoslovacco
 Otto Guevara Guth – politico costaricano